Pedoptila är ett släkte av fjärilar. Pedoptila ingår i familjen Himantopteridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Fjärilar
Pedoptila